Winnetou steht für:

 Winnetou, Romanfigur von Karl May
 Winnetou (1878), Erzählung von Karl May
 Winnetou (Zeichentrickserie), deutsche Fernsehserie (1996)

Dramatisierungen der Romanfigur:
 Winnetou (München 1919) von Hermann Dimmler
 Winnetou (Wien 1928) von Hermann Dimmler und Ludwig Körner
 Winnetou (Berlin 1929) von Hermann Dimmler und Ludwig Körner

Siehe auch:
 Winnetou I
 Winnetou II
 Winnetou III